Jméno a příjmení Vladimir Smirnov se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Vladimir Smirnov (lyžař) (* 1964) – bývalý sovětský a kazachstánský lyžař bežkař
 Vladimir Smirnov (šermíř) (* 1954) – bývalý sovětský sportovní šermíř